Hoheneiche bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Wehretal im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, siehe Hoheneiche (Wehretal)
 einen Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen, siehe Hoheneiche (Saalfeld)
 einen Holzschnitt von 1577, siehe Missgeburt von Hoheneiche